El extraño viaje puede referirse a:

 El extraño viaje (1964), película de Fernando Fernán Gómez;
 El extraño viaje (2006), álbum de Fangoria;
 El extraño viaje (revisitado) (2007), álbum de Fangoria.